Seta (z łac. seta – szczecina, szczecinka; w l.mn. setae lub saetae – szczeciny, szczecinki):
 seta w botanice
 szczecinka w zoologii
 Seta – rzeka w Japonii
 seta – język indopacyficzny